Une oscillation quasi périodique (OQP ; QPO en anglais pour Quasi-Periodic Oscillation) est, en astrophysique des hautes énergies, une variation très rapide de l'intensité de la lumière, dans le domaine des , observée dans les microquasars. 

On distingue les OQP de basse fréquence autour de  et celles de haute fréquence autour de . Les astrophysiciens pensent  que ces oscillations proviennent du disque d'accrétion qui tourne autour du trou noir dans un microquasar et que le phénomène est directement lié aux conditions les plus proches du trou noir lui-même, à la dernière orbite stable. 

Astrophysique
Trou noir